La notte ha mille occhi (Night Has a Thousand Eyes) – romanzo di Cornell Woolrich del 1945
La notte ha mille occhi (Night Has a Thousand Eyes) – film del 1948 diretto da John Farrow